Johann Juncker ist der Name folgender Personen:

* Johann Juncker (1679–1759), deutscher Mediziner
 Johann Christian Wilhelm Juncker (1761–1800), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johann Georg Juncker (1662–1739), deutscher Jurist und Kirchenlieddichter
 Johann Matthaeus Juncker († 1703), deutscher Beamter
 Johann Michael Juncker (1640–1676), südwestdeutscher Kunstmaler
 Johann Philipp Juncker († 1706), deutscher Theologe